Лаверсін () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Лаверсін () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена